Премія «Греммі» за найкращий альбом року () — премія, яку присуджує Національна академія мистецтва і науки звукозапису за «художні досягнення, технічну майстерність та значний внесок у розвиток звукозапису без врахування обсягу продажів та позиції в чартах» щорічно з 1959 року. Одна з найпрестижніших нагород у сучасній музичній індустрії, яку можна порівняти з премією «Оскар» у кінематографі. Номінація «Альбом року» () є однією із 4 найголовніших (Велика четвірка, The Big Four) із більш ніж 100 інших номінацій цієї премії.

Рекорди 
Френк Сінатра (1960, 1966, 1967) та Стіві Вандер (1974, 1975, 1977) мають найбільшу кількість перемог в цій категорії як виконавці (по 3 нагороди кожний). По три нагороди також мають Даніель Лануа (Канада), Раян Теддер (найбільша кількість перемог як продюсерів), Боб Людвіг, Том Койн (як звукоінженери по мастерингу) і Том Елмхірст (як звукоінженер по мікшуванню). Боб Людвіг є єдиною особою, якій вдалося перемогти у цій номінації три роки поспіль (2013—2015). Пол Маккартні є лідером за кількістю отриманих номінацій, у нього їх дев’ять: 5 у складі гурту The Beatles, 3 за сольні альбоми та 1 у складі групи Wings. Френк Сінатра і Стіві Вандер є єдиними особами, яким вдалося два роки поспіль бути переможцями в цій категорії: Сінатра у 1966 і 1967 роках, а Вандер — у 1974 і 1975 роках. Двічі також перемагали (однак із перервою в часі) Пол Саймон (1976, 1987), рок-гурт U2 (1988, 2006), а також Тейлор Свіфт та Адель, причому останні дві є єдиними жінками, яким вдалося перемогти 2 рази зі своїми сольними альбомами: Свіфт у 2010 і 2016 роках, Адель у 2012 та 2017 роках.

Альбоми Supernatural (2000, Карлос Сантана) і How to Dismantle an Atomic Bomb (2006, U2) отримали в сумі найбільшу кількість статуеток «Греммі»: по 9 кожен, зокрема «Альбом року», а також в інших категоріях.

Тейлор Свіфт 2010 року стала наймолодшою лауреаткою-співачкою у цій категорії. Стіві Вандер 1974 року став наймолодшим лауреатом-співаком премії: тоді йому було 23 роки. 2015 року такий шанс був у 22-річного британця Сема Сміт, проте тоді він так і залишився лише номінантом на премію (нагороду виграв Бек Гансен).

1950-ті роки

1960-ті роки

1970-ті роки

1980-ті роки

1990-ті роки

2000-ні роки

2010-ті роки

2020-ті

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт

Нагороди Греммі